Die Scottish Football League Division Two wurde 1913/14 zum 21. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die einundzwanzigste Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1913/14 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine mit derselben Punktausbeute gleich platziert. Die Meisterschaft gewann der FC Cowdenbeath. Einen Aufsteiger gab es in dieser Saison nicht.

Statistik

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1913/14 bei statto.com

Fußballsaison 1913/14
1913 14